Lguest — это гипервизор в Linux для виртуализации на архитектурах x86. Является частью ядра Linux, начиная с версии 2.6.23. Он не является решением полной виртуализации, однако оперирует ядром Linux с поддержкой lguest, и в этом схож с KVM.

Дизайн lguest делает его минимальным гипервизором для ядра Linux (примерно 5000 строк кода), чтобы разработчики и пользователи могли делать эксперименты с платформенной виртуализацией, испытывая минимальные трудности. Однако он обладает достаточными свойствами, которые делают его использование целесообразным для специальных задач.

Lguest поддерживается Расти Расселлом.

См. также 
 Сравнение виртуальных машин
 Kernel-based Virtual Machine

Ссылки 
 Домашняя страница проекта Lguest 
 Список рассылки проекта Lguest 
  Статья на Linux.com о Lguest
 Статья на LWN.Net "Введение к lguest' 

Linux
Виртуальные машины